1995 Голяма награда на Сан Марино е 15-о за Голямата награда на Сан Марино и трети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 30 април 1995 година на пистата Имола близо до град Имола, Италия.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сан Марино